Miejscowości w Polsce:
 Dakowy Mokre
 Dakowy Suche